

Toponyme

Allemagne 
 Berlingen est une commune allemande en Rhénanie-Palatinat

Belgique 
 Berlingen est une section de la commune belge de Wellen

Suisse 
 Berlingen est une commune suisse du canton de Thurgovie

Voir aussi  
 Berling (homonymie)

Homonymie de localités